Sebastiansberg kann stehen für:

 Sankt Sebastiansberg, deutscher Name von Hora Svatého Šebestiána, Erzgebirgsgemeinde im Okres Chomutov, Ústecký kraj, Tschechien
 Gerichtsbezirk Sebastiansberg, tschechisch soudní okres Bastianperk, ehemaliger, dem Bezirksgericht Sebastiansberg unterstehender Gerichtsbezirk im Kronland Böhmen um Sankt Sebastiansberg
 Sebastiansberg (Aislingen) (497 m), Berg bei Markt Aislingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern über dem Südrand des Donaurieds mit Resten von Befestigungsanlagen seit der Römerzeit